Фру́нзенский райо́н — название ряда административных районов на территории бывшего СССР, названных в честь военачальника Михаила Фрунзе.

Беларусь 
 Фрунзенский район — название района в Минске.

Казахстан 
 Фрунзенский район — район в Южно-Казахстанской области с центром в селе Сауран (образован в 1939 году, упразднён в 1956).
 Фрунзенский район — прежнее название Медеуского района города Алматы.

Киргизия 
 Фрунзенский район — название Кадамжайского района до 1992 года.

Россия 
 Фрунзенский район (Владивосток)
 Фрунзенский район (Владимир)
 Фрунзенский район (Волгоградская область) — до 1937 года — Зимняцкий; упразднён в 1963 году
 Фрунзенский район (Иваново)
 Фрунзенский район (Москва) — существовал в 1930—1991 годах
 Фрунзенский район (Санкт-Петербург)
 Фрунзенский район (Саратов)
 Фрунзенский район (Ярославль)

Узбекистан 
 Фрунзенский район — название Дангаринского района в 1939—1992 годах.
 Фрунзенский район — название Яккасарайского района Ташкента в 1936—1992 годах.

Украина 
 Фрунзенский район — название Немышлянского района Харькова в 1973—2016 годах.
 Фрунзенский район — название Славяносербского района Луганской области в 1949—1966 годах.

См. также 
 Фрунзовский район